Эскориуэла (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Теруэль. Население — 185 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Escorihuela. Página web del Ayuntamiento
 Foro de Escorihuela 

Муниципалитеты Теруэля